

Persone 
 Alessandro Fattori – sciatore italiano 
 Antonella Fattori – attrice italiana
 Bruno Fattori – poeta italiano 
 Domenico Fattori – politico sammarinese 
 Elena Fattori – politica italiana
 Federico Fattori – calciatore argentino
 Fernando Fattori – ex cestista italiano
 Garibaldo Fattori – fantino italiano 
 Gildo Fattori – giornalista e cantante italiano 
 Giorgio Fattori – giornalista e scrittore italiano 
 Giovanni Fattori – pittore e incisore italiano
 Giovanni Fattori – cestista italiano.
 Marino Fattori – scrittore e politico sammarinese
 Osvaldo Fattori – calciatore e allenatore italiano 
 Sauro Fattori – calciatore e allenatore italiano 
 Stefano Fattori – calciatore e dirigente sportivo italiano
 Tommaso Fattori – rugbista e allenatore italiano

Altro 
 Fattori – nobile famiglia di Verona
 Museo civico Giovanni Fattori – struttura museale di Livorno.
 Stadio Giovanni Maria Fattori – campo di calcio di Civitavecchia (RM).
 Stadio Tommaso Fattori – impianto polivalente dell'Aquila.
 Fattori ambientali – nelle scienze ecologiche sono i fattori dell'ambiente naturale (dei biomi e degli ecosistemi)

Pagine correlate 
Fattore